Lluís Bru i Salelles (1868 - 1952), mosaïcista i escenògraf modernista català.
 Lluís Bru i Masipó (1892 - 1972), futbolista català.
 Lluís Bru i Jardí (1894 - 1945), mestre i polític català.